Калакуцкий — русская фамилия.

Калакуцкие — русский дворянский род.

Известные носители:

 Калакуцкий, Александр Вениаминович (1835—1893) — российский военный деятель, генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Калакуцкий, Геннадий Васильевич (1937—2007) — советский спортсмен (лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина), тренер, спорторганизатор.
 Калакуцкий, Евгений Геннадьевич (род. 1962) — футбольный функционер.
 Калакуцкий, Лев Владимирович (1932—2020) — советский и российский микробиолог, член-корреспондент АН СССР (1987), лауреат премии имени С. Н. Виноградского (1983).
 Калакуцкий, Михаил Иванович (род. 1946) — советский и российский журналист.
 Калакуцкий, Николай Вениаминович (1831—1889) — российский военный деятель, генерал-майор, инженер, металловед.

 Калакуцкая, Лариса Павловна (1930—1994) — российский языковед, доктор филологических наук.